Звезда може да се отнася за:

Астрономия 
 Звезда, светещо небесно тяло
 Вечерна звезда, вечерница
 Двойна звезда
 Неутронна звезда
 Падаща звезда
 Полярна звезда
 Променлива звезда
 Северна звезда

География 
 село Звезда (област Бургас), България
 село Звезда (област Търговище), България
 село Звезда (община Малик), Албания
 Жилищен комплекс „Червена звезда“, старото име на квартал Дианабад в София

Изкуство 
 Звезда – известен актьор, знаменитост (виж Холивудска алея на славата)

Инструменти 
 Гаечен ключ тип „звезда“
 Отвертка тип „звезда“

Космонавтика 
 Звезда, модул на Международна космическа станция

Символи 
 Звезда от Вергина
 Червена звезда, петолъчка
 Жълта звезда
 Давидова звезда

Други 
 Морска звезда
 Звезда (списание)